

Localidades

 Lonsdale (Arkansas)
 Lonsdale (Minnesota)

 Lonsdale (cumbria)

Outros
 Lonsdale (empresa), marca de roupas e de artigos esportivos da Inglaterra